Two Weeks with Pay – film del 1921 diretto da Maurice Campbell
Two Weeks with Pay – cortometraggio del 2013 diretto da Migdalia Etheridge e Ray Etheridge